Bedum (gemeente), een voormalige gemeente in Groningen 
Bedum (plaats), dorp in de gemeente Het Hogeland